Ghirolt két romániai falu román neve:
 Érgirolt Szatmár megyében
 Girolt Kolozs megyében